William Sparks ist der Name folgender Personen:

* William A. J. Sparks (1828–1904), US-amerikanischer Politiker
 William J. Sparks (1905–1976), US-amerikanischer Chemiker